Grue – comune norvegese
Grue – torrente della provincia di Alessandria
Grue – famiglia di ceramisti di Castelli
Aurelio Grue – militare italiano